Szervezetek:
Motorola, Inc., informatikai és híradástechnikai eszközöket gyártó cég 2011-ig
Motorola Mobility, a Motorola, Inc. jogutódja 2011-től
Motorola Solutions, Inc., Motorola, Inc. jogutódja 2011-től
Motorola, Motorola kerékpárcsapat

Termékek:
Motorola Milestone, mobilkészülék
Motorola Razr, mobilkészülék
Motorola 6800 család, processzorcsalád
Motorola 68000 processzorcsalád
Motorola Single Board Computers, a Motorola egy számítógép-termékvonala